

4 
 4Arm

A 
 Avatar
 AxeWound
 Anthrax
 Accuser
 Adrenaline Mob
 Annihilator
 Asesino

B 
 Biohazard
 Brujeria
 Black Label Society
 
 
 
 Body Count
 Butcher Babies

C 
 Chimaira
 Cavalera Conspiracy

D 
 DevilDriver
 Dagoba
 Damageplan
 Diesel Machine
 Decapitated
 Down
 Death Destruction
 Divine Heresy
 
 Demon Hunter
 Die Krupps (1997, 2015)

E 
 Exhorder
 Ektomorf
 Eths

F 
 Fear Factory
 
 Fight
 Five Finger Death Punch

G 
 Gojira
 Grip Inc.
 GurD

H 
 Hellyeah
 The Haunted
 Helmet
 Hämatom

I 
 Icon In Me

J 
 Jinjer

K 
 Kittie

L 
 Lamb Of God
 Living Sacrifice

M 
 Machine Head
 Meshuggah
 Mnemic
 Mastodon
 Maximum the Hormone

N 
 Nailbomb

O 
 
 
 Overkill

P 
 Pantera
 Prong
 Pissing Razors
 Pro-Pain

R 
 Rob Zombie

S 
 Sepultura
 Soulfly
 
 Sybreed
 Six Feet Under
 Sinsaenum
 Susperia
 Stuck Mojo
 Stardown
 Slipknot
 Static-X (2007—2009)
 Scar The Martyr

T 
 Throwdown
 Texas Hippie Coalition
 Textures
 Threat Signal
 Ten Tonn Hammer
 Trepalium

U 
 Upon A Burning Body

V 
 Volbeat

W 
 Whitechapel (c 2016)
 White Zombie

Примечания 

Грув-метал